Мено́нге () — топоним в Анголе.

 Менонге — город в Анголе, столица провинции Квандо-Кубанго.
 Менонге — муниципалитет в провинции Квандо-Кубанго Анголы.
 Менонге — аэропорт в городе Менонге провинции Квандо-Кубанго в Анголе.

Примечания